Покидов — русская фамилия:

 Покидов, Александр Павлович (1923—1991) — участник Великой Отечественной войны, старший разведчик 1956-го истребительно-противотанкового полка
 Покидов, Максим Петрович (род. 1989) — российский шоссейный велогонщик
 Покидов, Сергей Алексеевич (род. 1967) — российский, казахстанский хоккеист с мячом.